You Can't Teach An Old Dog New Tricks est un album studio du chanteur Steve Seasick sorti en 2011.

Liste des pistes 
 Treasures
 You Can't Teach An Old Dog New Tricks
 Burnin'up
 Don't Know Why She Love Me But She Do
 Have Mercy On The Lonely
 Whiskey Ballad
 Back In The Doghouse
 Underneath A Blue And Cloudless Sky
 What A Way To Go
 Party
 Days Gone
 It's A Long Long Way

Album musical sorti en 2011